Верхлесье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Верхлесье — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Верхлесье — деревня в Паричском сельсовете Светлогорского района Гомельской области.
 Верхлесье — деревня в Козловском сельсовете Светлогорского района Гомельской области.